Lairac  o Layrac , població occitana a la Guiana, departament d'Òlt i Garona (regió de Nova Aquitània, França)
 Lairac (Cruesa), localitat i comuna al departament de Cruesa (Nova Aquitània)
 Lairac de Tarn, municipi al departament de l'Alta Garona (regió d'Occitània, França)